Лега́вый:
 Легавый — охотничья собака, отыскивающая дичь чутьём и делающая перед ней стойку. Отсюда термин:
 Легавый (груб.) — просторечное название доносчика и сыщика, агента сыска или полиции.

Фильмы и сериалы 
 «Легавый» («Полицейский»; ) — кинофильм, 1970, Франция — Италия, реж. Ив Буассе.
 «Легавый» () — телесериал, 2012—2013, США.
 «Легавый» — телесериал, 2012—2014, Россия, реж. Рустам Уразаев и Сергей Артимович.

См. также 
 «Типа крутые легавые» () — кинофильм, 2007, Великобритания — Франция — США, реж. Эдгар Райт.

Примечания